Harlanden ist der Ortsname von

 Harlanden (Oberdolling), Ortsteil der Gemeinde Oberdolling, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Harlanden (Riedenburg), Ortsteil der Stadt Riedenburg, Landkreis Kelheim, Bayern

 Burgstall Harlanden, abgegangene Burg bei Oberdolling im Landkreis Eichstätt, Bayern

 Harlanden (Gemeinde Dunkelsteinerwald), Ortsteil von Dunkelsteinerwald, Niederösterreich
 Harlanden (Gemeinde Erlauf), Katastralgemeinde und Ortschaft von Erlauf, Niederösterreich